El nombre José María Aguirre puede referirse a:

 José María Aguirre Valdés (1843-1896), patriota cubano.
 José María Aguirre Gonzalo (1897-1988), empresario español.
 José María Aguirre Salaberría (1919–2009), superviviente de los campos nazis.
 José María de Aguirre y Escalante (1877-1911), poeta y prosista español.
 José María Aguirre Larraona (1962-1997), policía autonómico vasco, víctima de ETA.